O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2017 é a 25ª edição da principal competição de futebol do estado de Tocantins. O campeonato teve início no dia 11 de março de 2017 e previsto para terminar dia 13 de maio.

Regulamento 
O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2017 será disputado em duas fases:

a) 1ª Fase – Classificatória
b) 2ª Fase – Fase Final

Na primeira fase, Classificatória, as oito equipes se dividem em dois grupos e jogam entre si em turno e returno. As duas primeiras de cada chave avançam às semifinais, e as duas piores, independentemente do grupo, são rebaixados para a Segunda Divisão. Na semifinal e final, disputadas em duelos de ida e volta, havendo empate em pontos e saldo de gols, vence o time de melhor campanha na primeira fase e em toda competição, o campeão disputará a Copa do Brasil de 2018.

Critério de desempate 
Os critério de desempate foram aplicados na seguinte ordem:
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols pró (marcados)
 Confronto direto (somente entre dois clubes)
 Sorteio

Equipes Participantes

Classificação

Grupo A

|}

Grupo B

|}

Fase final

Premiação

Classificação Final

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2017 - Segunda Divisão

Ligações externas 
 Página Oficial da FTF
 Globo Esporte TO

2017
Futebol de 2017 no Tocantins